Сијенега де Гвадалупе има више значења:

 Сијенега де Гвадалупе (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сијенега де Гвадалупе (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику